Деријен има више значења:
 Деријен (Конектикат)
 Деријен (Џорџија)
 Деријен (Илиноис)
 Деријен (Висконсин)